Алекса́ндр Никола́евич Ле́бедев: Лебедев, Александр Николаевич (1881—1938) — советский биохимик.
 Лебедев, Александр Николаевич (1853 — после 1917) — русский генерал от инфантерии.
 Лебедев, Александр Николаевич (род. 1981) — российский футболист.
 Лебедев, Александр Николаевич (род. 1984) — российский гребец.